Kloake (von lateinisch cloaca: Abzugskanal, von cluere reinigen) steht für: 

 Abflusskanal für Gewässer, vor allem Abwasser, siehe Kanalisation
 Kloake (Biologie), in der Zoologie den gemeinsamen Körperausgang für Geschlechtsorgane, Harnleiter und Darm
 Kloake für Sickergruben in Städten während des Mittelalters und in der Frühen Neuzeit im archäologischen Sinn, siehe Sickergrube

Siehe auch